Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Brasil Tennis Cup 2015. Insgesamt nahmen 14 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 26. Juli 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Florianópolis